

Persone 
 Carl-Erik Torp –  ex calciatore norvegese
 Jette Torp – cantante danese
 Martin Torp –  calciatore norvegese
 Oscar Torp – politico norvegese

Altro 
 Aeroporto di Sandefjord-Torp – aeroporto civile in Norvegia
 EuroTorp – consorzio internazionale con imprese francesi e italiane operanti nel settore della difesa
 Le Torp-Mesnil – comune francese in Normandia
 Torp Idrætsforening – società calcistica norvegese